Ciborium kan avse:

Ciborium (oblat) – ett nattvardskärl som används för att förvara nattvardsbrödet
Ciborium (arkitektur) – en fristående överbyggnad över altaret inom kyrkoarkitekturen